321 км, 321-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 321 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога (Азербайджан). Код 551134.

 321 км, ОП 321 км — станция, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 683969.

 321 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 067335.
 321 км — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Вологодская область). Код 273152.
 321 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Нижегородская область). Код 268927.
 321 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 844415.
 321 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 924939.